Tom Dugan peut nommer :
 Tom Dugan (1889-1955), acteur américain.
  (né en 1961), acteur américain.